Brummen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Brummen (plaats), de hoofdplaats van die gemeente